Досрочные парламентские выборы в Исландии прошли 28 октября 2017 года. Трёхпартийная правительственная коалиция распалась 15 сентября 2017 года в результате скандала, когда отец Бьярни Бенедиктссона написал рекомендательное письмо для «восстановления чести» осуждённого педофила. После выхода из коалиции партии «Светлое будущее» не удалось сформировать правительство меньшинства и президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон  распустил Альтинг и объявил о досрочных выборах.

Эти выборы стали вторые подряд досрочные выборы в Исландии: предыдущие выборы 2016 года были вызваны скандалом, возникшим после публикации Панамских документов.

Избирательная система 
63 депутата Альтинга избираются по партийным спискам по пропорциональной системе в многомандатных избирательных округах, включающих от 8 до 13 мест парламента. Из 63 депутатов  54 избираются на основе результатов по округам с подсчётом по методу Д’Ондта. Остальные 9 дополнительных мест передаются политическим партиям, преодолевшим 5%-й избирательный барьер, чтобы общее число мест партий соответствовало национальной доле отданных за них голосов.

Результаты 
В результате выборов Партия независимости осталась крупнейшей партией Альтинга, однако потеряла 5 мест и вместе с ними — правительственное большинство. Наибольший выигрыш получили Социал-демократический альянс, который стал четвёртой партией с 7 депутатами, и Народная партия, образованная в 2016 году, которая получила 4 места и впервые вошла в Альтинг. Партия Светлое будущее не прошла 5% барьер.

Формирование правительства 
Получив от президента Гвюдни Йоуханнессона мандат на формирование правительства 2 ноября 2017 года, глава лево-зелёных Катрин Якобсдоуттир начала переговоры о формировании левоцентристской коалиции из 4 политических сил: Лево-зеленого движения, Социал-демократического альянса, Пиратской и Прогрессивной партии. Впрочем, успехом они не увенчались из-за выхода Прогрессивной партии, и Катрин Якобсдоуттир пришлось создавать правительство с политическими оппонентами из Партии независимости и Прогрессивной партии.

Примечания

Ссылки 
 
 

Исландия
2017 год в Исландии
Выборы в Исландии